Cavaliere ist:

 das italienische Wort für Ritter und Titel, den man nach Auszeichnung mit verschiedenen italienischen Orden und Ehrenzeichen zu tragen berechtigt ist
 der Spitzname des italienischen Unternehmers und Politikers Silvio Berlusconi, den er aufgrund seiner Auszeichnung mit dem Arbeitsverdienstorden erhielt

Cavaliere ist der Nachname der folgenden Personen:
 Alexandre Cavaliere (* 1985), belgischer Jazzmusiker
 Massimo Cavaliere (* 1962), italienischer Fechter
 Joan Albos Cavaliere (* 1980), andorranischer Skibergsteiger

Siehe auch: